Центральний парк:

Центральний парк (Караганда)

Центральний парк (Бєльці)

Центральний парк (Вінниця)
 Центральний парк (Кам'янське)
 Центральний парк — в Сімферополі, Крим

Центральний парк — в Нью-Йорку

Центральний парк — см. Парк Центрального району Барнаулу
 Центральний парк — в Калінінграді
 Центральний парк — в Красноярську
 Центральний парк — в Новосибірську